Link se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Heinrich Friedrich Link
 Detlef A. Link